Onderdistrict in Indonesië
 Kota Agung (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Kota Agung (Air Besi), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Utara in de provincie Bengkulu
 Kota Agung (Seginim), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Selatan in de provincie Bengkulu
 Kota Agung (Seluma Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Seluma in de provincie Bengkulu
 Kota Agung (Uram Jaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebong in de provincie Bengkulu
 Kota Agung (Lampung Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Kota Agung (Lahat), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Kota Agung (Semendo Darat Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
 Kota Agung (Tiga Dihaji), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra